Hugh Grosvenor peut se référer à :

 Hugh Grosvenor (1825-1899),  de Westminster, propriétaire hippique et homme politique britannique.
 Hugh Grosvenor (1879-1953),  de Westminster, soldat et participant aux Jeux olympiques de 1908 ; petit-fils du précédent.
 Hugh Grosvenor (1884-1914), fils de Hugh Grosvenor ( de Westminster ; Cf. ci-dessus), militaire britannique.
 Hugh Grosvenor (né 1991),  et l'actuel duc de Westminster.